Quantificació (processament de senyal), discretització d'un rang continu d'amplituds per arrodoniment o truncament de valors
 Quantificació (processament d'àudio), discretització d'un rang continu d'amplituds per arrodoniment o truncament de valors
 Quantificació (processament d'imatge)
 Quantificació vectorial, tècnica de codificació de font emprada per a representar d'una manera compacta un conjunt de valors 
 Quantificació (física), procediment matemàtic per a construir un model quàntic per a un sistema físic a partir de la seva descripció clàssica
 Quantificació (lingüística)